Абанькін Вітольд Андрійович — російський дисидент і правозахисник
 Абанькін Павло Сергійович — радянський адмірал